Деды:
 Множественное число слова Дед:
 Отец одного из родителей.
 Разговорное название старого человека, старика.
 Де́ды — переносное название предков, людей, живших в старину.
 Де́ды — обряды поминания предков в славянской мифологии и поминальные дни в народном календаре белорусов и украинцев.
 Деды́ — просторечное название старослужащих в армии по отношению к новобранцам. См. Дедовщина.
 «Дзяды», «Деды» — поэма Адама Мицкевича, опубликованная в 1823—1860 годах.

Примечания